Чемпіонат Австрії 1982—1983 () — 72-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій двадцять сьомий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1983
Австрія
Австрія
1982 в австрійському спорті
1983 в австрійському спорті